Леопольд — прізвище та чоловіче ім'я.

Правителі

Австрії 
 Леопольд III — герцог Австрії (1365–1386)

Священної Римської імперії 
 Леопольд I — імператор Священної Римської імперії.
 Леопольд II — імператор Священної Римської імперії (1790—1792).

Бельгії
 Леопольд I — король Бельгії (1831—1865).
 Леопольд II — король Бельгії (1865—1909).
 Леопольд III — король Бельгії (1934—1951).

За номером

Леопольд I 
 Леопольд I — імператор Священної Римської імперії.
 Леопольд I — король Бельгії (1831—1865).

Леопольд II 
 Леопольд II — маркграф Австрії (1075—1095)
 Леопольд II — імператор Священної Римської імперії (1790—1792).
 Леопольд II  — великий герцог Тосканський (1824—1859)
 Леопольд II — король Бельгії (1865—1909).

Прізвище 
 Джордан Леопольд — американський хокеїст.
 Рудольф Леопольд — австрійський лікар-офтальмолог і колекціонер творів мистецтва, директор музею Леопольда у Відні.

Ім'я 
 Леопольд фон Захер-Мазох (1836–1895) — австрійський письменник.

Персонажі 
 Леопольд (кіт) — головний герой серії радянських мультфільмів «Кіт Леопольд».